Santa Maria dos Olivais (Lissabon)
Santa Maria dos Olivais (Tomar)